Panoptikum (latinisierte Form des griechischen pānoptikón, zusammengesetzt aus gr. πᾶν pān, ,alles’, und ὀπτικό optikó, ,zum Sehen gehörend’) steht für:

 ein Wachsfigurenkabinett, z. B.:
 Panoptikum Hamburg, Wachsfigurenkabinett in Hamburg
 Castans Panoptikum, ehemalige Wachsfigurenkabinette der Gebrüder Castan in Berlin und weiteren Städten
 Panoptikum Mannheim, ehemaliges Wachsfigurenkabinett in Mannheim
 ein Kuriositätenkabinett, siehe Wunderkammer
 Panopticon, von Jeremy Bentham gegen Ende des 18. Jahrhunderts entworfene Gefängnisbauweise

Name:
 Aktionstheater Panoptikum in Freiburg im Breisgau
 Panoptikum (Fernsehsendung), österreichische Fernsehsendung (1975–1996)

Werktitel:
 Panoptikum (Molnár), Theaterstück von Ferenc Molnár (1949)
 Panoptikum (Osterwald), Lied des Hazy-Osterwald-Sextetts (1959), komponiert und produziert von Kurt Feltz, Text: Heinz Gietz

Siehe auch: